Серы́х — фамилия. Известные носители:

 Серых, Андрей Тимофеевич (1911—1974) — советский партийный работник, Герой Социалистического Труда.
 Серых, Виктор Денисович (1940—2011) — инженер-конструктор крылатых ракет, обладатель 20 авторских свидетельств, награждён нагрудным знаком «Изобретатель СССР».
 Серых, Владимир Дмитриевич (1924—2005) — генерал-лейтенант, военный комендант Москвы (1973—1988).
 Серых, Григорий Афанасьевич (1906—1945) — старший лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Серых, Евгений Петрович (род. 1956) — российский военнослужащий, заслуженный пилот Российской Федерации.
 Серых, Леонид Афанасьевич (1928—2012) — советский и российский хозяйственный деятель, директор Смоленского авиазавода в 1960—1995 гг., лауреат Государственной премии СССР (1971).
 Серых, Михаил Андреевич (род. 1926) — капитан дальнего плавания Дальневосточного морского пароходства, Герой Социалистического Труда (1971).
 Серых, Роман Леонидович (1940—2008) — советский и российский учёный в области теории железобетона, доктор технических наук, профессор.
 Серых, Семён Прокофьевич (1915—1991) — капитан РККА, Герой Советского Союза.

Примечания